Stortoni ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardo Stortoni (* 1976), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Simone Stortoni (* 1985), italienischer Radrennfahrer